Мост Циншуйхэ — различные мосты через одноименные реки Циншуйхэ в Китае

 Мост Циншуйхэ — автомобильный мост на автодороге Гуйян — Вэнъань (провинция Гуйчжоу)
 Мост Циншуйхэ — автомобильный мост на автодороге Утай — Баодэ (провинция Шаньси)
 Мост Циншуйхэ — железнодорожный мост на Цинхай-Тибетской железной дороге (провинция Цинхай)
 Мост Циншуйхэ — железнодорожный мост на железной дороге Наньнин — Куньмин (провинция Гуйчжоу)